De Supercup 2010 werd gespeeld op 27 augustus 2010 in het TATA Steel Stadion in Velsen-Zuid tussen landskampioen AZ en bekerwinnaar FC Utrecht. Met deze wedstrijd kwam er een eind aan een periode zonder Supercup voetbal, nadat in de twee voorgaande jaren het duel niet gespeeld werd.

De wedstrijd kende na de reguliere speeltijd een 1–1 stand, waarop verlengd werd. In de verlenging wist Utrecht tweemaal te scoren, waarmee ze voor de eerste maal beslag legden op de Supercup en daarmee tevens de eerste BVO waren die de prijs op hun naam schreef.

Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Vivian Peeters. Ze werd geassisteerd door Nicolet Bakker en Sjoukje de Jong. 4e Official was Claudia Paschedag-Horseling. Ongeveer 500 toeschouwers waren aanwezig bij dit duel.

Wedstrijdstatistieken

Voetnoten

Vrouwen, 2010
Supercup voetbal in 2010
Supercup 2010
AZ vrouwenvoetbal
FC Utrecht vrouwenvoetbal
Sport in Velsen
Sportevenement in Noord-Holland